Hogere Textielschool (Enschede)
 Hogere Textielschool (Tilburg)